Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 (offiziell UEFA Women’s Euro 2025) wird die 14. Austragung des europäischen Kontinentalwettbewerbs im Frauenfußball sein.

Austragung

Bewerbungen 
Das Interesse, diese EM auszurichten, musste bis zum 28. Oktober 2021, 18 Uhr, bekundet werden. Die interessierten Verbände konnten bis zum 23. März 2022 eine offizielle Bewerbung abgeben und die weiteren Unterlagen müssen bis zum 12. Oktober 2022 eingereicht werden. Das UEFA-Exekutivkomitee wird am 25. Januar 2023 die Entscheidung über den Zuschlag bekanntgeben.
Folgende Verbände haben eine Bewerbung eingereicht:
 Skandinavische Bewerbung von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden (mit den Spielorten Kopenhagen, Odense, Helsinki, Tampere, Oslo, Trondheim, Göteborg, Solna und Stockholm)
 Frankreich (mit den Spielorten Lyon, Paris, Lens, Nantes, Rennes, Metz, Valenciennes und Reims)
 Polen
 Schweiz (mit den Spielorten Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sion, Lausanne und Thun)

Anforderungen an die Bewerber 
Die Anforderungen an die Bewerber wurden durch die UEFA im Vergleich zur 13. Austragung 2022 angepasst. So werden acht Stadien mit Kapazitäten von über 15.000 bis über 30.000 Zuschauer empfohlen.

Weblinks 
 Offizielle Website der UEFA

Einzelnachweise 

2025
Sportveranstaltung 2025